Во второй половине 80-х годов к катерам проекта 1430 «Александр Грин» присоединились и пассажирские теплоходы проекта 10110 («Евпатория»). Головной теплоход «Евпатория» был спущен на воду в 1984 г. 

Серия катеров проекта 10110 («Евпатория») представляет собой новую серию катеров повышенной комфортабельности. Серия строилась с на Ильичевском судоремонтном заводе. От предыдущих серий пассажирских катеров эти суда отличаются закрытыми помещениями для пассажиров на двух палубах. Вместимость увеличена до 250 чел.

Теплоходы